Мак Свейн — американський актор кіно і водевілів.
 Свейн II Данський — король Данії з 1047 до 1074.

 Свейн (округ, Північна Кароліна) — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 4046 Свейн — астероїд головного поясу.
Прізвища